Антонио Ди Дио (; 17 марта 1922 — 13 февраля 1944) — итальянский офицер, участник Движения Сопротивления во время Второй мировой войны. Кавалер высшей награды Италии за подвиг на поле боя — золотой медали «За воинскую доблесть» (1944, посмертно).

Биография 
Родился 17 марта 1922 года в городе Палермо региона Сицилия, Королевство Италия.

Проходил обучение в военной школе в Парме. 8 сентября 1943 года, вскоре после того, как правительство Бадольо объявило нейтралитет Италии во Второй мировой войне, младший лейтенант Антонио Ди Дио был арестован за сопротивление немецким войскам и помещён в тюрьму Читтаделла. Однако через три дня ему удалось бежать и присоединиться к партизанскому отряду , который действовал в районе долины  в провинции Вербано-Кузьо-Оссола. Воевал вместе со своим братом Альфредо Ди Дио.

Погиб в бою 13 февраля 1944 года в Меголо (около Пьеве-Вергонте в провинции Вербано-Кузьо-Оссола). Посмертно награждён золотой медалью «За воинскую доблесть».

Partigiano di indomito valore, già distintosi per ardimento ed audacia in numerosi combattimenti, attaccato da preponderanti forze nazifasciste rifiutava l’ordine di sganciarsi dall’accerchiamento e resisteva sul posto animando e spronando i compagni alla resistenza ad oltranza. Accortosi che il suo comandante, rimasto ferito, era stato accerchiato, accorreva vicino a lui per evitare che venisse sopraffatto dal nemico e con sublime spirito di sacrificio e di abnegazione cercava di metterlo in salvo. Cadeva colpito da una raffica di mitraglia che troncava la sua eroica esistenza offerta in olocausto alla redenzione della Patria.

Megolo, 13 febbraio 1944.

Награды 
 Золотая медаль «За воинскую доблесть» (1944, посмертно)

Память 
В 1946 году Пармский университет удостоил его почётной степени.

Примечания

Литература 
 P.Secchia, C. Moscatelli, Il Monterosa è sceso a Milano. La resistenza nel biellese, nella Valsesia e nella Valdossola, Einaudi, Torino, 1958
 M. Begozzi, Il signore dei ribelli, ISRN , Anzola d'Ossola, 1991

Ссылки 
 
 
 

Партизаны
Погибшие в боях Второй мировой войны
Военные Италии